Patrick Parati, né le  à Jona en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 20 || 0 || 2 || 2 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2004-2005 || HC Ajoie || NLB
|| 10 || 1 || 0 || 1 || 8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2005-2006 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 18 || 0 || 0 || 0 || 4 || 12 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2005-2006 || HC Coire || LNB
|| 14 || 0 || 0 || 0 || 4 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || HC Ajoie || LNB
|| 44 || 0 || 3 || 3 || 10 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2006-2007 || EHC Wetzikon || 
|| 2 || 1 || 2 || 3 || 0 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || HC Martigny || LNB
|| 30 || 6 || 10 || 16 || 30 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 36 || 0 || 2 || 2 || 4 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2008-2009 || HC Viège || LNB
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2009-2010 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 44 || 0 || 1 || 1 || 8 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 2010-2011 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 15 || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0  
|-
| 2010-2011 || HC Olten || LNB
|| 16 || 2 || 4 || 6 || 8 || 10 || 0 || 1 || 1 || 4  
|-
| 2011-2012 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB
|| 43 || 5 || 14 || 19 || 26 || || || || || 
|-
| 2011-2012 || Rapperswil-Jona Lakers|| LNA
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 2012-2013 || HC Olten || LNB
|| 40 || 3 || 11 || 14 || 28 || 17 || 1 || 5 || 6 || 16
|-
| 2013-2014 || HC Olten || LNB || 41 || 4 || 7 || 11 || 22 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2014-2015 || HC Olten || LNB ||41 || 2 || 11 || 13 || 15 || 1 || 1 ||	2 || 10 	
|-
| 2015-2016 || HC Thurgovie || LNB ||42 || 4 || 8 || 12 || 16 || 7 || 2 || 4 ||	6 || 8 	
|-
| 2016-2017 || HC Thurgovie || LNB ||43 || 3 || 8 || 11 || 30 || 4 || 0 || 1 || 1|| 4 
|-
| 2017-2018 || HC Thurgovie || LNB ||37 || 0 || 7 || 7 || 24 || 6 || 1 || 3 ||4 || 0 
|-
| 2018-2019 || HC Thurgovie || LNB ||43 || 1 || 4 || 5 || 28 || 12 || 0 || 1 || 1 || 4 	
|-
| 2018-2019 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2019-2020 || HC Thurgovie || LNB ||44 ||0 ||4 ||4 || 12|| 5|| 0|| 0|| 0||20 
|-
| 2020-2021 || HC Thurgovie || LNB ||14 ||0 ||1 ||1 || 0|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 2021-2022 || HC Thurgovie || LNB  ||  ||

Notes et références 

Naissance en avril 1986
Naissance dans le canton de Saint-Gall
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif saint-gallois
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Coire
Joueur du HC Martigny
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Olten
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Thurgovie
Défenseur de hockey sur glace